Кисли́чные, или Кислицевые () — семейство двудольных растений, входящее в порядок Кисличноцветные, включающее в себя несколько родов.

Большинство видов — многолетние травянистые растения с мясистыми клубеньками или луковичками, но встречаются также кустарники, небольшие деревья и крупные древовидные лианы. Листья очередные, пальчато- или перистосложные, без прилистников. Цветки в соцветиях или одиночные, обоеполые, пятичленные. Чашелистики черепитчатые, свободные. Иногда лепестки при основании сросшиеся. Тычинок 10 со сросшимися при основании нитями. Нектарный диск отсутствует. Гинецей из 5 сросшихся плодолистиков с головчатыми рыльцами. Формула цветка: .

Плод — коробочка или ягода. Семена с обильным эндоспермом.

Представители семейства присутствуют почти во всех наземных биомах, однако наибольшее разнообразие встречается в тропических и субтропических областях, особенно в Южной Африке, в Центральной и Южной Америке. Немногие виды, например, , встречаются в более прохладных областях, в том числе и в России.

Растениям семейства присущи никтинастические движения цветков и листьев (эти органы в темноте складываются, а на свету расправляются).

Роды 

Семейство состоит из пяти родов:
  
  
  
  
  
В квадратных скобках указан номер персональной страницы рода на сайте Germplasm Resources Information Network.

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 Семейство Кисличные — Oxalidaceae: описание  на сайте Экосистема 
 Oxalidaceae in: L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, information retrieval. 

Кисличноцветные
Семейства растений